«La fuga» puede referirse a:

Cine y televisión 
Películas
 La fuga (1937), película argentina dirigida por Luis Saslavsky.
 La fuga (1944), película mexicana dirigida por Norman Foster.
 La fuga (Riscatto) (1953), película italiana dirigida por Marino Girolami.
 La fuga (1964), película italiana dirigida por Paolo Spinola.
 La fuga (The Getaway) (1972), película estadounidense dirigida por Sam Peckinpah.
 La fuga (True Romance) (1993), película estadounidense dirigida por Tony Scott.
 La fuga (The Getaway) (1994), película estadounidense dirigida por Roger Donaldson.
 La fuga (1996), cortometraje argentino dirigido por Adrián Szmukler.
 La fuga (2001), película argentina dirigida por Eduardo Mignogna.
 La fuga (2010), película puertorriqueña dirigida por Edmundo H. Rodríguez.
Series de televisión
 La fuga (2012), serie de televisión española de Telecinco.

Música 
 La Fuga (1996-), banda de rock originaria de Cantabria, España.